Marge (typografie), een begrip uit de boekdrukkunst
 Marge (handschrift), de versierde marges in middeleeuwse handschriften
 Winstmarge, een begrip uit de economie
 Rentemarge, een term die twee begrippen uit de economie dekt
 Veiligheidsmarge, ten behoeve van diverse vormen van veiligheid
 Passieve marge, een term uit de geologie
 Marge (goederen), een term in het Nederlandse belastingsysteem, in verband met btw-terugvordering

Personen en personages 
 Marge Champion, een danseres en actrice
 Marge Redmond, een Amerikaans actrice
 Marge Simpson, een tekenfilmpersonage

Organisaties, benamingen en merken 
 art & marges museum, een museum in Brussel, voorheen Art en Marge
 De Marge, een tijdschrift
 Uit De Marge, een Belgische organisatie in het kinder- en jongerenwerk
 Stichting Drukwerk in de Marge
 Atlantische marge, een watergebied in de Atlantische oceaan
 Marge (tijdschrift): maandblad voor de opbouw van de sociale omgeving en eerstelijns dienstverlening, een Nederlandse tijdschrift voor de sociale sector, 1977 – 1987

Zie ook 
 Marginalia (doorverwijspagina)
Marga (doorverwijspagina)